Würgler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Würgler (* 1961), Schweizer Historiker
 Eugène Würgler (1880–1945), Schweizer Fotograf
 Hans Würgler (1927–2021), Schweizer Volkswirtschaftler und Hochschullehrer
 Marc Würgler (* 1977), Schweizer House-DJ und Produzent, siehe Remady
 Paul Würgler (* 1912), Schweizer Schriftsteller
 Walter Würgler (1901–1982), Schweizer Bildhauer und Grafiker